

Geografia 
 Brich Zumaglia-Mont Préve – area attrezzata nel Mont Prevè, provincia di Biella

Persone 
 Costanzo Preve – filosofo, saggista, insegnante e politologo italiano
 Marco Preve – giornalista italiano
 Ricardo Preve – regista, fotografo e attivista argentino